Asilo
 Hospital psiquiátrico
 Direito de asilo
 Asilo (comuna)
 Asilo (Capitólio)

Ver também
 Asillo (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos